Jack the Ripper steht für:
 Jack the Ripper, britischer Serienmörder des 19. Jahrhunderts
 Jack the Ripper (Band), französische Rockband (1995–2008)

Literatur:
 Jack the Ripper oder Der Untermieter, deutscher Titel des Romans The Lodger von Marie Adelaide Belloc Lowndes (1913)

Film und Fernsehen:
 Jack the Ripper – Der Mädchenmörder, Verweistitel von Scotland Yard greift ein (The Lodger), US-amerikanischer Film von John Brahm (1944)
 den Originaltitel von Eine Stadt sucht einen Mörder (1959), britischer Film von Robert S. Baker und Monty Berman (1959)
 Jack the Ripper (Fernsehserie, 1973), britische Miniserie (1973)
 Jack the Ripper – Der Dirnenmörder von London, deutsch-schweizerischer Film von Jess Franco (1976)
 Jack the Ripper – Das Ungeheuer von London, britische Miniserie (1988)
 Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder, deutscher Fernsehfilm (2016)

Musical
 Jack the Ripper (2022), Musical von Frank Nimsgern nach Idee und Buch von Reinhardt Friese

Computerspiele:
 Jack the Ripper (1987), Textadventure
 Jack the Ripper (1995), Adventurespiel für MS-DOS
 Jack the Ripper (2003), Adventurespiel für Microsoft Windows